Хегг () — шведская фамилия.

Известные носители:</noinclude>
 Хегг, Гундер (1918—2004) — шведский бегун, многократный рекордсмен мира.
 Хегг, Роберт (род. 1995) — шведский хоккеист.
 Хегг, Юхан (род. 1973) — шведский вокалист, один из основателей группы Amon Amarth.

</noinclude>